Dolichosauridae (del latín, dolichos = "largo" y el griego sauros= lagarto) es una familia extinta de reptiles escamosos varanoideos cercanamente relacionados con los mosasáuridos. La familia incluye ocho géneros.

Descripción 
Dolichosaurus era un pequeño lagarto marino de entre 0.5 a 1 metro de longitud total. Coniasaurus era de tamaño similar con cerca de 50 centímetros de longitud. Sus cuerpos eran muy alargados (especialmente en el área de su cuello) con patas reducidas y cabezas pequeñas y delgadas. Los dolicosáuridos pueden haber ocupado un nicho similar al de los notosaurios anteriores y las serpientes marinas actuales, al usar sus cabezas delgadas para alimentarse en hendiduras y espacios estrechos en los arrecifes de coral y las costas rocosas.

El grado de reducción de las extremidades sugiere que los dolicosáuridos eran incapaces de moverse bien sobre tierra, y por tanto probablemente pasaban casi todo su tiempo bajo el agua. Aunque la reducción de la extremidades no parece una ventaja adaptativa obvia, es una característica que pudieron haber compartido con las primeras serpientes.

Historia del descubrimiento 
Los dos géneros referidos tradicionalmente a Dolichosauridae, Dolichosaurus y Coniasaurus, fueron descritos por Richard Owen en 1850 con base en especímenes de edad del Cenomaniense recolectados en la zona inferior de la Formación Chalk del sureste de Inglaterra. El número inusualmente alto de vértebras dorsales y cervicales presentes en Dolichosaurus originó que fuera nombrado como un nuevo género y Coniasaurus podría ser distinguido de los lagartos conocidos del Cretácico por sus características dentales. Nopcsa (1908) reestudió los especímenes descubiertos por Owen y describió a varios nuevos especímenes de Coniasaurus y Dolichosaurus.

Clasificación 
Ambas especies de Coniasaurus, C. gracilodens y C. crassidens, son conocidas de cráneos desarticulados con elementos vertebrales desarticulados. En contraste, Dolichosaurus longicollis, la única especie conocida de Dolichosaurus, es conocida de cráneos postcraneales con solo unos cuantos fragmentos de cráneo y ningún diente. Esto ha hecho difícil el determinar la naturaleza exacta de su relación.

Coniasaurus y Dolichosaurus son considerados generalmente pertenecientes a los mosasauroideos basales como un tercer grupo junto con los mosasáuridos y los aigialosáuridos, o bien como el grupo hermano de los mosasauroideos. Las dificultades para establecer relaciones más certeras no solo entre los Dolichosauridae y los Mosasauroidea, sino también entre Dolichosaurus y Coniasaurus, parten de la naturaleza fragmentaria de los fósiles referidos a estos géneros. Ya que Coniasaurus carece en su mayor parte de material postcraneano y Dolichosaurus le faltan fósiles de la mayor parte del cráneo, resulta dificultoso compararlos entre sí.

Algunos estudios que han propuesto una relación cercana entre las serpientes y los mosasauroideos en un grupo denominado Pythonomorpha han resaltado la importancia de Dolichosaurus, Coniasaurus y otros escamosos marinos del Cretácico Superior para la filogenia e historia evolutiva de este grupo. Esta hipótesis sugiere que las serpientes, mosasáuridos, los aigialosáuridos y dolicosáuridos comparten un ancestro común acuático, aunque no es aceptada universalmente y está en abierto contraste con la idea previamente aceptada de que las serpientes tuvieron un origen fosorial.

El cladograma presentado a continuación se basa en los estudios de Palci y Caldwell (2010a) y Caldwell y Palci (2010b), situando a los Dolichosauridae como un grupo hermano de loas serpientes modernas y sus ancestros más cercanos.

Referencias 

Platynota